HMS Fleetwood je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Fleetwood (1655) 
 HMS Fleetwood (1936)

Fleetwood